Шубинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шубинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 621 человек, в том числе 293 мужчины и 328 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 565 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Шубинка.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)